Cyenoserpula fabula är en ringmaskart som beskrevs av Ziegler 1984. Cyenoserpula fabula ingår i släktet Cyenoserpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
fabula